Госстрой — аббревиатура наименования государственного исполнительного органа.

 Госстрой СССР
 Госстрой РСФСР
 Госстрой России

Министерства строительства